Villa El Carmen ist der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 Villa El Carmen (Caipitandi), Ortschaft im Municipio Yacuiba, Departamento Tarija
 Villa El Carmen (Cliza), Ortschaft im Municipio Cliza, Departamento Cochabamba
 Villa El Carmen (Warnes), Ortschaft im Municipio Warnes, Departamento Santa Cruz

in Nicaragua:
 Villa El Carmen (Managua) (auch Villa Carlos Fonseca) im Departamento Managua